Ана Виленица (16. јул 1978, Ријека, СФРЈ) је хрватска глумица.

Улоге 

|-
| 1999. || Прво смртно искуство || Алиса
|-
| 2003. || Гори ватра || Азра
|-
| 2004. || Поклон за Сању ||
|-
| 2004. || Кћерка мускетара || Корина
|-
| 2006. || Дух у мочвари || конобарица Маца
|-
| 2007. || -{Outlanders}- || секретарица
|-
| 2007-2008. || Понос Раткајевих || Шарлота „Лоте“ Валковски
|-
| 2009-2010. || Долина сунца || Ева Краљ
|-
| 2014-2015. || Куд пукло да пукло || Влатка
|-
| 2016-2017. || Права жена || Патриција Томић
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1978.
Ријечани
Хрватске глумице